Волер (норв. Våler) — фамилия и топоним.

Топоним 
 Волер — коммуна в губернии Хедмарк в Норвегии. 
 Волер — коммуна в губернии Эстфолл в Норвегии.

Фамилия 
 Волер, Кристиан Лауэнборг (род. 1981) — норвежский игрок в хоккей с мячом.
 Волер, Пьер Жак (1728—1799) — французский художник.
 Волер, Юхан (1866—1910) — норвежский клерк патентного бюро, которого нередко считают изобретателем канцелярской скрепки.

См. также 
 Вольер